.mk – domena internetowa przypisana do Macedonii
 Mk III Valentine – najliczniej produkowany brytyjski czołg piechoty z okresu II wojny światowej
 Mk VI Crusader – brytyjski czołg pościgowy z okresu II wojny światowej
 Mk VIII Cromwell – brytyjski czołg pościgowy
 Karabin Mk 14 EBR – amerykański karabin automatyczny
 Hełm Mk. 3 – przepisowy hełm Brytyjskich Sił Zbrojnych w późnym okresie II wojny światowej
 Granat MK 2 – amerykański granat odłamkowy używany w czasie II wojny światowej
 MK II – trzeci studyjny album zespołu Masterplan
 Stadium mk – stadion piłkarski położony w Milton Keynes w hrabstwie Buckinghamshire